Ми́ган Фолло́уз (; 14 марта 1968, Торонто, Онтарио, Канада) — канадско-американская актриса, наиболее известна благодаря ролям Энн Ширли в фильме «Энн из Зелёных крыш» (1985) и Екатерины Медичи в телесериале «Царство» (2013—2017).

Ранние годы 
Родилась в Торонто (провинция Онтарио, Канада) в семье актёров Теда Фоллоуза и Доун Гринхалг, которые были женаты в 1958—1979 года. Она была младшей из четырёх детей своих родителей, у неё есть: сестра-писательница Эдвина Дон Фоллоуз (род. 1961), брат-актёр Лоренс Эдвард Фоллоуз (род.1963) и ещё одна сестра — актриса Саманта Марджори Фоллоуз (род.1965). В 1988 году отец Фоллоуз повторно женился на Сьюзан Трефуи.

Карьера 
Прорывом в карьере Фоллоуз стала главная роль Энн Ширли в телефильме 1985 года «Энн из Зелёных крыш», которая принесла ей первую премию «Джемини» за лучшую женскую роль на телевидении. Два года спустя она повторила свою роль в сиквеле фильма «Энн из Зелёных крыш: Продолжение», а также в последнем фильме из серии «Энн из Зеленых крыш. Продолжение истории» (2000).

На большом экране Фоллоуз сыграла главную женскую роль в фильме Стивена Кинга «Серебряная пуля» (1985). В общей сложности она снялась в более двадцати кинофильмах и сыграла семьдесят ролей на телевидении, где в основном играла исторических личностей. В 2013 году она была приглашена на роль Екатерины Медичи в американский исторический сериал «Царство».

Личная жизнь 
В 1991—1994 годах Фоллоуз была замужем за фотографом Кристофером Портером. У бывших супругов есть двое детей — дочь Лайла Энн Портер (род.1991) и сын Расселл Портер (род.1994).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университетской старшей школы в Лос-Анджелесе
Дети-актёры Канады
Лауреаты премии «Джемини»
Киноактрисы Канады
Киноактрисы США